Бодров — русская фамилия. Известные носители:

Мужчины 
 Бодров, Александр Владимирович (1860—1931) — земский врач, депутат Государственной думы II созыва от Вятской губернии.
 
 Бодров, Андрей Михайлович (1896—1938) — советский дипломат, хозяйственный деятель.
 Бодров, Василий Семёнович (1895—1958) — советский военачальник, генерал-лейтенант артиллерии (1943).
 Бодров, Виктор Кириллович (1913—1979) — советский футболист.
 
 Бодров, Вячеслав Алексеевич (1931—2012) — советский и российский психолог, психофизиолог, врач, доктор медицинских наук, профессор.
 Бодров, Геннадий Борисович (1957—1999) — российский фотограф.
 
 Бодров, Евгений Александрович (род. 1988) — российский хоккеист.
 Бодров, Игорь Валерьевич (род. 1987) — украинский легкоатлет, мастер спорта Украины международного класса по легкой атлетике в спринте, золотой медалист Универсиады-2013.
 Бодров, Кузьма Александрович (род. 1980) — композитор, педагог, лауреат всероссийских и международных конкурсов.
 Бодров, Михаил Фёдорович (1903—1988) — советский дипломат.
 
 Бодров, Юрий Сергеевич (1937—2021) — актёр театра, народный артист России.

Бодрова 
 Бодрова, Екатерина Сергеевна (1926—2012) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Бодрова, Надежда Дмитриевна (род. 1961) — советская и украинская легкоатлетка, тренер.
 Бодрова, Нонна Викторовна (1928—2009) — советская телеведущая.
 Бодрова, Ольга Сергеевна (род. 1998) — российская актриса, дочь Сергея Бодрова-младшего.

См. также 
 Бодров переулок — переулок на Крестовском острове в Петроградском районе Санкт-Петербурга.